Stuart Károly  (Rufford, Nottinghamshire, 1556/7. április/május – London, 1576. április), , skót (angol) nyelven: Charles Stewart, Yerl o Lennox, , , , Lennox grófja, Stuart Mária királynő sógora, VI. (Stuart) Jakab skót király nagybátyja. Férfi ágon a Stuart-ház egyik nem királyi oldalágából származik, míg női ágon II. (Stuart) Jakab skót király szépunokája.

Élete
Édesapja II. (Stuart) Mátyás, Skócia régense, Lennox grófja, II. (Stuart) János (1490 körül–1526) lennox grófnak és Stuart Erzsébet (Izabella) (?–1529 után) atholli grófnőnek, Lancasteri Johanna özvegy skót királyné unokájának a fia.

Édesanyja Margaret Douglas (1515–1578), Tudor Margit skót királyné lánya és V. Jakab skót király húga.

Bátyja Henrik (1545–1567), Skócia királya iure uxoris, aki I. (Stuart) Mária (1542–1587) skót királynőt vette feleségül, és az ő fiuk volt VI. (Stuart) Jakab (1566–1625) skót király 1567-től, angol király 1603-tól. A felesége Oldenburgi Anna (1574–1619) dán, norvég királyi hercegnő és hét gyermekük született.

Gyermeke 
Feleségétől, Elizabeth Cavendish (1555–1581/2) úrnőtől, 1 leány:
Arabella (1575–1615), Lennox grófnője, férje William Seymour (1587/8–1660), Hertford őrgrófja, Somerset hercege, gyermekei nem születtek

Jegyzetek

Források
Fraser, Antonia: Mária, a skótok királynője I-II., Európa, Budapest, 1979.

További információk
 
 

Stuart-ház
Az 1550-es években született személyek
1576-ban elhunyt személyek
Lennox grófjai
Katolikusok